|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2015 vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2015 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

De Duitse Mona Barthel speelde in beide finales. Zij verloor in het enkelspel, maar won vervolgens het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Annika Beck was het achtste reekshoofd. Zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Anna-Lena Friedsam.

De als eerste geplaatste Timea Bacsinszky kon haar openingspartij niet afmaken. Na een gewonnen eerste set liep zij een knieblessure op, waardoor zij na de (verloren) tweede set de strijd opgaf.

De ongeplaatste Misaki Doi uit Japan won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens onge­plaatste Duitse Mona Barthel in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Doi wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale – daarin moest zij na de eerste set de strijd opgeven wegens een virusziekte. Haar landgenote Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde, waarin lucky loser Laura Siegemund te sterk voor haar was. De derde Belgische deelneemster, Yanina Wickmayer, strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, verloor daar in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Timea Bacsinszky en Kristina Barrois hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste Duitse duo Mona Barthel en Laura Siegemund won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Barthel had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Siegemund twee.

De Belgische Ysaline Bonaventure en haar partner Stephanie Vogt uit Liechtenstein waren als vierde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de als eerste geplaatste Spaanse dames Medina Garrigues en Parra Santonja.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson (Zweden) waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten eveneens de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Luxemburg 2015
Luxemburg